Янкеп Арман Дюбуа (; ) — камерунский футболист, полузащитник.

Биография 
Родился 17 декабря 1985 года в Яунде.

Начал профессиональную карьеру в македонском клубе «Работнички». В составе команды провёл 9 матчей в еврокубках (8 матчей в квалификации Кубка УЕФА и 1 матч в квалификации Лиги чемпионов). Летом 2007 года перешёл в стан клуба «Виноградар», выступавшего во Второй лиге Хорватии. В следующем сезоне перешёл в клуб чемпионата Хорватии «Интер» из города Запрешич.

В феврале 2012 года подписал контракт с казахстанским «Окжетпесом», который вышел в высший дивизион страны. Летом 2012 года вернулся в «Виноградар» из Второй лиге Хорватии. С 2013 по 2016 год являлся игроком команды «Савский Мароф» из низших лиг Хорватии. В 2016 году выступал в Третьей лиге Словении за «Иванчну-Горицу».

Статистика

Примечания 

Футболисты Камеруна
Игроки ФК «Работнички»
Игроки ФК «Виноградар»
Игроки ФК «Интер» Запрешич
Игроки ФК «Окжетпес»